Seize — британский электро-индустриальный музыкальный проект Sandrine Gouriou и Steven Young. Он образовался в 1997 году.

Биография 
Группа Seize выпустила свой дебютный EP Blades в 1999, а дебютный альбом Lunacy в 2000 году. Третьим к группе Seize присоединился Rosie Harris в 2002 году.

В 2003 году группа подписала контракт с бельгийским лейблом Alfa Matrix и выпустила второй альбом The Other Side Of Your Mind, который вышел как обычным изданием, так и 2CD limited edition издании, где на втором диске находятся ремиксы групп лейбла Alfa Matrix. Сама группа Seize сделала многочисленные ремиксы для таких групп, как: Colony 5, In The Nursery, Hungry Lucy, Glis, Neikka RPM и Implant.

В 2005 году Seize, вместе с Steve Strange, были в туре с группой Visage, играя для аудитории в 10 000 человек. В следующем 2006 году в туре к Seize присоединился дополнительный барабанщик Sean Suleman, который позже перешёл в Mesh. Группа выступала с такими командами, как: Apoptygma Berzerk и Front 242.

В 2009 году Seize выпускают третий альбом Constant Fight, также вышедший в двух вариантах: обычном и делюксовом, с бонусным альбомом Rematch и специальным оформлением. На главный сингл с альбома Who’s Your Teacher? снят клип. В 2009 году бельгийский барабанщик Michel Radermecker становится новым участником группы.

У участников группы есть свой сайд-проект O.V.N.I, также подписанный на Alfa Matrix.

Состав

Текущий 
 Sandrine Gouriou — вокал, тексты, музыка, программирование, семплы, клавиши
 Steven Young — бэк-вокал, тексты, музыка, программирование, семплы, клавиши
 Rosie Harris — бэк-вокал, клавиши, бас, визуальные эффекты
 Michel Radermecker — барабаны, перкуссия
 Paul Jeffrey — гитара, E-bow, клавиши, бэк-вокал

Бывший 
 Sean Suleman — барабаны, перкуссия

Дискография

Альбомы 
 Lunacy (2000)
 The Other Side of Your Mind (Alfa Matrix, 2003)
 Constant Fight (Alfa Matrix, 2009) (как бонус к Constant Fight только в Limited Edition продаётся альбом Rematch)

EP 
 Blades (1999)

Ремиксы 
 mind.in.a.box — Certainty
 Sleepthief feat. Kirst Hakshaw — The Chauffeur
 Trauma Pet — Controlled Hysteria 
 Monochrome — Rivited
 In The Nursery — Caprice
 Neikka RPM — Want to Feel Your Soul
 Goteki — Geisha Deconstruct
 Hungry Lucy — Telltale Shot
 Implant — The Age of Experiment
 Glis — Breakaway
 Aiboforcen — Psychosomatic Complaints
 Mnemonic — Therapy

Сборники 
 Diva X Michina 4 (COP International) — Unbrakable (Broken Mix)
 Interbreeding: Industrial Cyberlords (BLC Productions) — Lost in Space
 Cyberl@b 4.0 (AM) — Don’t Let Me
 :Per:Version: Vol. 11 (Ritual) — 100 Years
 Cryonica Tanz V.3 (Cryonica Music) — Unbreakable (Broken Mix)
 Re:connected 1.0 (AM) — Wishful Thinking (Tibia Kickin' Mix)
 Sounds From the Matrix 01 (AM) — Unbreakable (Broken Mix)
 Square Matrix 2004 (AM) — Unbreakable, Don’t Let Me, Too Good To Be True
 The Dark Entries Into The Matrix (AM) — Unbreakable
 Sampler 2005 (Je M’en Fish) — The Other Side
 Sounds From the Matrix 02 (AM) — Wishful Thinking
 State of Synthpop (A Different Drum) — Unbreakable
 Synthphony REMIxed! Vol. 3 (Synthphony Records) — Unbreakable
 Re:connected 2.0 (AM) — Craving (Press the Mushroom Mix)
 Sounds From the Matrix 05 (AM) — Craving (Press the Mushroom Mix)
 Sounds From the Matrix 06 (AM) — Who’s Your Teacher?
 re:connected 3 (AM) — Virtual Love, Who’s Your Teacher (video)
 electropop (Conzzom) — Craving (Press the Mushroom Mix)
 Sounds From the Matrix 07 — Who’s your Teacher
 A Tribute to Depeche Mode — Shake the Disease
 New Signs and Sounds (Zillo) — Virtual Love
 Sounds From the Matrix 08 (AM) — Virtual Love

Клипы 
 2008 —

Интересные факты 
 При создании коллектив имел название Seize the Day, однако к выходу дебютного EP название сократилось просто до Seize

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Seize
 Официальный лейбл Alfa Matrix
 Официальный facebook Seize

Музыкальные коллективы в жанре электронной музыки
Индастриал-группы Великобритании